Il Motocross delle Nazioni 2021 (conosciuto anche con i nomi Motocross des Nations, Motocross of Nations o MXoN), evento giunto alla settantaquattresima edizione, si è disputato a Mantova in Italia dal 25 al 26 settembre 2021. È stato vinto dall'Italia, che si è imposta di un solo punto sulla squadra olandese. A chiudere il podio è la Gran Bretagna.

Classifica finale

Gare 
Il Motocross delle nazioni si articola in 3 gare che abbinano due classi insieme ciascuna. Chi ottiene il punteggio più basso vince, con ogni nazione che può scartare il punteggio peggiore al termine della gara finale.

MXGP+MX2

Classifica dopo gara 1

MX2+Open

Classifica dopo gara 2

MXGP+Open

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Motocross delle Nazioni
Serie e competizioni motoristiche nel 2021